

Cinema 
 The Leopard's Spots – film del 1918 diretto da Cecil M. Hepworth
 The Leopard's Spots – film del 1925 diretto da Walter Lantz

Letteratura
 The Leopard's Spots – romanzo di Thomas Dixon